400 m stylem zmiennym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i finał odbyły się 9 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 41 zawodników z 34 krajów.

Złoty medal zdobył reprezentant Japonii Daiya Seto. Drugie miejsce zajął Dávid Verrasztó reprezentujący Węgry. Brąz wywalczył Chase Kalisz ze Stanów Zjednoczonych.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się 9 sierpnia o 09:30.

Legenda: NR - rekord kraju, DNS - nie startował

Finał 
Finał odbył się 9 sierpnia o 17:47.

Legenda: NR - rekord kraju

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015